Cambrión puede referirse a:
 el nombre común de la planta Echinospartum barnadesii
 el nombre común de la planta Echinospartum boissieri
 el nombre común de la planta '''''Erinacea anthyllis